Il doppio del torneo di tennis Wrexham Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Federico Luzzi che hanno battuto in finale Yves Allegro e Wesley Moodie per walkover.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Todd Perry (quarti di finale)
 John-Laffnie de Jager /  Myles Wakefield (semifinali)

 Yves Allegro /  Wesley Moodie (finale)
 Jason Marshall /  Anthony Ross (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2003